Otok Orud kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Otočić Oruda, ö, Gorski kotar, 
 Otok Orud (ö i Kroatien), Dalmatien, 

Robotskapade Kroatienförgreningar